Ramón puede referirse a:

Nombre 
 Ramón , nombre propio de varón.

Personajes reales 
 Ramon Llull (1232-1316) escritor y lingüista mallorquín (Corona de Aragón)
 Ramón Muntaner (1265-1336) escritor y caballero español
 Ramón Casas (1866-1932) pintor español
 Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), escritor y periodista español.
 Ramón Acín Aquilué (1888-1936), pintor, escultor, periodista y pedagogo español.
 Ramón Cardemil (1917-2007), jinete de rodeo chileno.
 Ramón Nonato (1204-1240), santo español.
 Ramón Montoya Salazar (1880-1949), guitarrista y compositor español de flamenco.
 Ramón Montoya Acevedo (1893-1907), niño soldado nicaragüense.
 Ramón del Hoyo López (1940-), religioso español Obispo de Cuenca y de Jaén,actualmente Obispo emérito de Jaén
 Ramón (1985-), cantante español.
 Ramón García "Ramontxu" (1961-), presentador de televisión español.
 Ramón del Valle-Inclán (1866–1936), dramaturgo, poeta y novelista español.
 Ramón Mercader (1913-1978), comunista español, autor material del asesinato de León Trotski

Personajes ficticios 
 Don Ramón, personaje de la serie El Chavo del 8.

Apellido 
 Ramón , apellido

Personajes 
 Santiago Ramón y Cajal, científico español;
 Ilan Ramón, primer astronauta israelí.

Desambiguaciones

... de nombre compuesto 
 Ramón María
 Ramón Berenguer
 Ramón Berenguer IV

... de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Ramón Acín
 Ramón Ávila
 Ramón Barros
 Ramón Blanco
</td> Ramón Castro
 Ramón de Abadal
 Ramón de la Fuente
 Ramón Díaz Ramón García
 Ramón Martínez
 Ramón Muntaner
 Ramón Núñez
 Ramón Ramos
 Ramón Rodríguez
 Ramón Rojas
 Ramón Sánchez
|}

... de apellido 
 Ramón y Cajal

Botánica 
 Brosimum alicastrum, árbol tropical;
 El nombre común de la planta '''''Fraxinus angustifolia;

Geografía 
 Ramón, localidad rusa del Óblast de Vorónezh, Rusia;
 Ramón, localidad de Isabela, Filipinas;